Ла-Хунта () — испаноязычный топоним, в дословном переводе место соединения.

 Ла-Хунта — посёлок при железнодорожном узле в мексиканском штате Чиуауа, входит в состав муниципалитета Герреро.
 Ла-Хунта — город в американском штате Колорадо, входит в состав округа Отеро.
 Ла-Хунта — посёлок в чилийской провинции Айсен, входит в состав коммуны Сиснес.